Кармен Мачи () е испанска актриса. Най-известна е с ролята си на Аида Гарсия в сериала „Аида“.

Биография 
Мачи е родена на 7 януари 1963 г. в Мадрид, Испания.

Филми 
 Моята голяма нощ (2015)
 Murieron por encima de sus posibilidades (2015)
 Perdiendo el norte (2015)
 Ocho apellidos vascos (2014)
 Kamikaze (2014)
 La Estrella (2013)
 Los amantes pasajeros (2013)
 La estrella (2012, post-producción)
 Que se mueran los feos (2010)
 Pájaros de papel (2010)
 La mujer sin piano (2009)
 Los abrazos rotos (2009)
 Lo mejor de mí (2007)
 Lo que sé de Lola (2006)
 El sueño de una noche de San Juan (2005)
 Un rey en la Habana (2005)
 Vida y color (2005)
 Escuela de seducción (2004)
 Torremolinos 73 (2003)
 Descongélate! (2003)
 El caballero Don Quijote (2002)
 Hable con ella (2002)
 Sin vergüenza (2001)
 Para pegarse un tiro (2000)
 Shacky Carmine (1999)
 Lisa (1998)

Източници

Външни препратки 
 

Испански актьори и актриси